Сармаково () — село в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Сармаково», как единственный населённый пункт в его составе.

География  
Селение расположено в восточной части Зольского района, в долине реки Малка. Находится в 30 км к юго-востоку от районного центра Залукокоаже, в 65 км к северо-западу от Нальчика, и в 45 км от Пятигорска.

Площадь территории сельского поселения составляет — 127,15 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Верхний Куркужин на востоке, Каменномостское на юго-западе, Совхозное на западе и Камлюково на севере.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики, на северо-восточном склоне Джинальского хребта. Средние высоты составляют 838 метров над уровнем моря. Высшей точкой является гора Кунитага (1 247 м), расположенная к югу от села. Рельеф представляет собой сильно пересеченную многочисленными хребтами и балками местность. Хребты являются водоразделами рек, долины которых сильно изрезаны и представляют собой малые ущелья. Вершины водоразделов рек имеют плато-образную форму и общую склонность к понижению на северо-восток. В восточной части села имеются множество скоплений курганов высотой от 2 до 5 метров.

Пониженные участки сельского поселения используются для сельскохозяйственных нужд. Вершины водоразделов и склоны хребтов из-за крутизны используются под сенокосы и выпасы скота. Из-за сильной пересеченности рельефа большая часть сельского поселения относятся к потенциально эрозийно-опасным. Западная и восточная часть сельского поселения представляют собой пастбища и альпийские луга. Южная часть покрыта массивами смешанного леса.

Гидрографическая сеть представлена рекой Малка и её притоками — Сармако, Худайтоко, Агубекеюко, Хамцако, Кэндроко, Тотлестануко, Шелюга, Большое Камлюко и т.д. На северо-востоке протекает река Куруко, несущая свои воды в Куркужин. Имеются многочисленные выходы родников и серных источников.

Климат умеренный. Среднегодовая температура составляет +10,0°С. Лето тёплое со средними температурами июля около +28,0°С, зимы прохладные и температуры редко отпускаются ниже -10,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 570—600 мм.

История  
Первые упоминания об ауле Бабуково () датируются 1720 годом.

В 1743 году князь (пшы) Эльмурза Бабука, с частью своих людей из Бабукинского аула осел на правом берегу реки Малка, этот год и считается датой основания села. 

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабарды и программы по укрупнению кабардинских селений, к Бабуково был присоединён аул Асланбека Кайтукина.

В середине XIX века в селе построен конный завод по разведению лошадей кабардинской породы. В начале XX века конезаводчик Хаджи Коцев начал выведение лошадей англо-кабардинской породы.

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Бабуково как и все другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Сармаково, название которой исходит от одноимённой речки протекающей через село.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1942 года село было оккупировано и разгромлено немецкими войсками. Походом через село планировалось с северного склона, водрузить фашистский флаг на Эльбрусом. В январе 1943 года село было освобождено от немецких захватчиков. В память о павших в боях при освобождении села и сельчан погибших на фронтах войны, в селе установлены памятники.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 621/3 от 29 мая 1944 года районный центр Нагорного  район был перенесён из села Каменномостское в селение Сармаково.

В 1956 году, после упразднения Нагорного района КБАССР, село было передано в состав Зольского района.

Ныне село продолжает расширятся. На левом берегу реки Малка основан новый микрорайон села — Заречный.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Махов Руслан Гусмович.
 Администрация сельского поселения Сармаково — состоит из 9 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Сармаково — состоит из 14 депутатов.

Образование  
 Средняя школа № 1 — ул. Ленина, 128 
 Средняя школа № 2 — ул. Ленина, 199 
 Средняя школа № 3 — ул. Ленина, 59
 Начальная школа № 1 — ул. Ленина, 216 
 Детский сад № 1 
 Детский сад № 2

Здравоохранение  
 Участковая больница 
 Стоматологический центр

Культура  
 Дом Культуры 
 Две  библиотеки 
 Музей Боевой Славы 
 Спортивно-оздоровительный комплекс
 Футбольные стадионы

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ 
 Совет ветеранов Великой Отечественной войны 
 Совет ветеранов труда 
 Совет старейшин

Ислам  
В селе действуют четыре мечети.

Экономика  
Основу экономики села составляют частные и арендные хозяйства. Высоко развито животноводство, в частности разведение КРС. Добываются гравинистый песок, известняк, вулканический пепел и т.д.

На территории села расположены три предприятия районного и республиканского значений: 
 ООО «Сармаковский комбинат» 
 ООО «Альянс» 
 ООО «Сармаковская МПМК»

Улицы

Известные уроженцы  
 Коцев Пшемахо Тамашевич — общественный и политический деятель Северного Кавказа в период Гражданской войны и установления советской власти. 
 Докшоков Муса Ильясович — советский государственный и общественный деятель. Председатель Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР (1984—1988).
 Карданов Шагир Патович — депутат Верховного Совета СССР. 
 Хаупшева Лёля Мацевна — писательница, заслуженный деятель культуры КБАССР.

Ссылки  
 Паспорт сельского поселения Сармаково 
 Сельское поселение Сармаково

Примечания  

Населённые пункты Зольского района
Муниципальные образования Зольского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие районные центры Кабардино-Балкарии